Tidmaskin, Tidmaskinen eller Tidsmaskinen kan syfta på:

 Tidsmaskin – en farkost för att göra en tidsresa
 Tidmaskinen – en roman från 1895 av H.G. Wells
 Tidsmaskinen (film) – en film från 1960 baserad på boken
 Tidsmaskinen (musikalbum) – ett album från 1970 av Vildkaktus

Se även 
 Time Machine